Driewegen (Borsele)
Driewegen (Terneuzen)

Desambiguações de topônimos